Пилохвосты:

 Пилохвосты () — род хищных рыб семейства кошачьих акул.
 Пилохвосты () — род насекомых из семейства настоящих кузнечиков отряда прямокрылых.